Der Offshore-Windpark „Delta Nordsee 1“ (früherer Planungsname: „ENOVA Offshore Northsea Windpower“) ist ein von der ENOVA Offshore Projektentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG in Bunderhee geplanter Offshore-Windpark in der deutschen Ausschließlichen Wirtschaftszone in der südöstlichen Nordsee. 

Nach Antrag vom 2. Juli 2001 wurde am 11. Februar 2005 der Aufbau und der Betrieb von zunächst 48 Windenergieanlagen vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) genehmigt. Das Projektgebiet liegt 39 Kilometer nördlich der Insel Juist und umfasst eine Fläche von knapp 28 km² bei Wassertiefen von 29 bis 35 Metern. Die Erweiterung des Windparks mit weiteren 238 Anlagen ist beantragt, die Entscheidung zur Genehmigung erfolgt nach Fertigstellung der Pilotphase. 

Der jetzige Genehmigungsinhaber ist die OWP Delta Nordsee GmbH in München. Die Genehmigung des BSH erlischt, wenn nicht bis 30. Juni 2020 mit den Bauarbeiten für die Installation der Anlagen begonnen wird.

Siehe auch 
 Liste der Offshore-Windparks

Weblink

Einzelnachweise 

Delta Nordsee 1
Delta Nordsee 1
Bauwerk in Juist
Windkraftanlage in Europa